Sail Rock steht für

 Sail Rock (Grenadinen), zu St. Vincent und den Grenadinen gehörende Insel in der karibischen Inselgruppe Grenadinen
 Sail Rock (Heard und McDonaldinseln), Klippe im Archipel Heard und McDonaldinseln im südlichen Indischen Ozean
 Sail Rock (Neuseeland), Insel an der Ostküste von Northland, Neuseeland
 Sail Rock (Südliche Shetlandinseln), Felseninsel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

 in den Vereinigten Staaten
 Sail Rock (Maine), Insel im Bundesstaat Maine
 Sail Rock (Mendocino County, Kalifornien), Insel im Bundesstaat Kalifornien
 Sail Rock (San Mateo County, Kalifornien), Insel im Bundesstaat Kalifornien